Gnadentod steht für:

 euphemistisch die aktive Sterbehilfe
 speziell in Aktion Gnadentod, Bezeichnung der Aktion T4 im Nationalsozialismus
 Einschläferung oder Notschlachtung bei Tieren
 deutscher Titel eines Buches von Jonathan Kellerman
 deutscher Titel eines Buches von Aaron Allston aus der X-Wing-Reihe